Okome kan syfta på:

 Okome socken – en socken i Halland
 Okome by – by i Okome socken
 Okome landskommun – en tidigare kommun i Hallands län 1863–1952
 Okome församling – en församling i Falkenbergs pastorat i Falkenbergs kontrakt i Göteborgs stift
 Okome kyrka –  en kyrkobyggnad i Okome
 Okome distrikt – ett distrikt i Falkenbergs kommun och Hallands län
 Okome – tätort i Okome distrikt
Okome, Pennsylvania – en ort i Pennsylvania, USA